Ismaros ist:

in der griechischen Mythologie:
 der Name von Immarados, dem Sohn des thrakischen Königs Eumolpos bei Apollodor (3,15,4)
 Ismaros (Sohn des Astakos), ein Thebaner, tötete den Argiver Hippomedon in der Schlacht vor Theben

in der antiken Geographie:
 Ismaros (Thrakien), eine Stadt im Land der Kikonen in Thrakien, bei oder identisch mit Maroneia
 ein Ausläufer der Rhodopen